HMS Artful je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Artful (P456) 
 HMS Artful (S121) 

Artful